A Tarca földrajzi név jelentései:

 Tarca község Szlovákiában a Kisszebeni járásban
 Tarca a Hernád bal oldali mellékfolyója Kelet-Szlovákiában